Samson puede referirse a:

Religión 
 Sansón, personaje bíblico;

Arte 
 Samson (HWV 57) (1743), oratorio de Händel;
 Samson (1977-), grupo musical;
 Samson (1914), película de J. Farrell MacDonald;
 Samson (1967), película de Andrzej Wajda;
 «Samson» canción de Regina Spektor, incluida en su álbum de estudio de 2006 Begin to Hope.

Personajes 
 
 Samson, nombre propio;
 Samson, apellido;

Autores de nombres botánicos 
 N.P.Samson - N.P. Samson fl. 1996
 Samson - Robert Archibald Samson (1946-)

Variado 
 Siriporn Thaweesuk, conocida como "Samson" (n/d), boxeadora tailandesa;
 Doctor Leonard Samson (ficticio), personaje de El Increíble Hulk -desde Nº141 (1971)-;

Divisiones administrativas 
  Samson, en Alabama, EE.UU.;
  Samson, municipio en Doubs, Francia;
  Samson, suburbio en Perth, Australia;
  Samson, municipio en Islas Sorlingas, Reino Unido;
  Sam Son, ciudad en Vietnam;

Geografía 
  Samson, río de Bélgica afluente del Mosa

Otros 
 Samson and Delilah, .